LCY est un sigle, qui signifie :
code AITA pour l'Aéroport de Londres City, aéroport principalement utilisé pour le transports d'hommes d'affaires.

Sigle de 3 caractères